Села:
 Ковтунівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Ковтунівка — Чернігівська область, Ічнянський район
 Ковтунівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Ковтунівка — Чернігівська область, Прилуцький район
Селище:
 Ковтунівка — Черкаська область, Золотоніський район